Larronde est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1927-1993), modèle et actrice argentine ;
 Blanche Larronde, plus connue comme Blanche Sahuqué (1860-1912), femme de lettres française ;
  (1888-1940), poète, dramaturge et journaliste français ;
  (1946-), historien et chercheur français spécialisé en histoire du nationalisme basque ;
 Olivier Larronde (1927-1965), poète français.

Patronyme français